Nowa Obra ist der Name folgender Dörfer in der Woiwodschaft Großpolen in Polen:
 Nowa Obra (Koźmin Wielkopolski), Dorf der Gmina Koźmin Wielkopolski im Powiat Krotoszyński
 Nowa Obra  (Wolsztyn), Dorf der Gmina Wolsztyn im Powiat Wolsztyński